Sanson (motocicleta), marca catalana de motocarros i motocicletes fabricats a Barcelona entre 1958 i 1965 -les motos, entre 1959 i
 Sanson (cimentera), fàbrica de ciment, primer a Sant Just Desvern i després traslladada a Sant Feliu de Llobregat.
 Ciclisme:
 Sanson (equip ciclista 1965-1966), equip de ciclisme en ruta italià que va competir entre 1956 i 1966 
 Sanson (equip ciclista 1969), equip de ciclisme en ruta italià que va competir el 1969 
 Sanson-Campagnolo, equip de ciclisme en ruta italià que va competir entre 1963 a 1980
 Monteverde-Sanson, equip ciclista espanyol que competí professionalment entre 1973 i 1975 
 Biografies:
 Charles-Henri Sanson (París, 1739 - 1806), botxí de França durant el regnat del rei Lluís XVI i la Primera República Francesa
 Nicolas Sanson (1600-1667), cartògraf francès considerat el creador de la geografia francesa 
 Véronique Sanson (1949, Boulogne), cantautora francesa